Doljani puede referirse a:
 Doljani, localidad de Croacia en el ejido de Donji Lapac. 
 Doljani, localidad de Croacia en el ejido de Daruvar.
 Doljani, localidad de Croacia en el ejido de Otočac.